Orrville peut désigner, aux États-Unis, les lieux suivants : 

 Orrville, une ville dans le comté de Dallas en l'Alabama.
 , une communauté non-incorporée dans le comté de Knox dans l'Indiana.
 Orrville, une ville dans le comté de Wayne dans l'Ohio.